

Sigle 
 CEF – sigla identificativa secondo l'ICAO della Vzdušné síly armády České republiky, l'aeronautica militare della Repubblica Ceca
 Comité des élèves francophones – associazione studentesca delle scuole superiori attiva in Vallonia e a Bruxelles, in Belgio
 Conferenza episcopale francese – struttura della Chiesa cattolica che riunisce tutti i vescovi francesi
 Cooperativa esercenti farmacie – cooperativa italiana del settore farmaceutico
 Corps expéditionnaire français en Italie – ex contingente militare dell'esercito francese